Krón Ernő (1884–1983) könyvkötő, naptárszerkesztő
 Krón Ernő (1924–2021) könyvkötő, bábszínész